Kalwa steht für:

 Kalwa (Grunwald), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; bis 1938 Kalwa, 1938 bis 1945 Kleintal, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kalwa (Stary Targ), Ort im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen; bis 1945 Kalwe, Kreis Stuhm, Westpreußen
 Jezioro Kalwa, See in der Gmina Pasym, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; bis 1945 Großer Kalbensee im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Kalwa bzw. Kałwa ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Kalwa (* 1952), deutscher Journalist und Buchautor
 Michał Kałwa (* 1978), polnischer Skirennläufer und ehemaliger Freestyle-Skier